Katinka a Katalin női név egyik magyar névváltozata

Művészetek
 Katinka, Max von Sydow által 1988-ban rendezett film
 Katinka, Otto Harbach és Rudolf Friml 1915-ben írt operettje
 Katinka, az 1962-es Euróviziós dalfesztivál holland versenydala

Földrajz
 Horvátország
 Katinka, falu Lukács községben, Verőce-Drávamente megyében